Wickeramatunge Samararathna (1956. április 17. –)  Srí Lanka-i nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Muhamed Samararathna Wickeramatunge. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 2001-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Srí Lanka-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1990-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2001-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Kettő csoporttalálkozón valamint az egyik nyolcaddöntőn foglalkoztatták asszisztensként. A tornán az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Srí Lanka-i labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
Élő személyek